Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1962 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jan Lehane et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Sydney

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1962
Sydney
Tennis en Australie en 1962
Novembre 1962
Décembre 1962